Armillaria affinis — вид грибов рода Опёнок семейства . Вид растет в Центральноамериканском и Карибском регионах.

Систематика

Примечания  

Физалакриевые
Грибы Северной Америки